Jednostki kanadyjskie o nazwie HMCS „Ontario”
 HMCS „Ontario” – krążownik typu Minotaur. Przekazany Kanadzie w 1944 roku, zezłomowany w roku 1960.
 HMCS „Ontario” – centrum szkolenia letniego Royal Canadian Sea Cadet. Utworzone w Kingston jako Cadets Camp Frontenac, obecnie w CFB Kingston.
 HMCS „Ontario” – planowany atomowy okręt podwodny typu Canada. Anulowany w 1989 roku.

Zobacz też 
 HMS „Ontario” – brytyjski żaglowiec zatopiony w 1780 roku.

Bibliografia 
 

Ontario